110. saroški cikel za sončeve mrke se zgodi na luninem padnem vozlu. Ponovi se na vsakih 18 let, 11 dni. Vsebuje 72 mrkov. Vsi mrki v tem sarosu se zgodijo na luninem padnem vozlu.

Ta sončev saros je povezan s 103. luninim sarosom.

Senčni mrki
Senčni mrki (kolobarjasti, popolni in hibridni) se lahko naprej razdelijo v: 1) središčne (dve meji), 2) središčne (ena meja) ali 3) nesrediščne (ena meja). Statistična porazdelitev teh razredov v 110. saroškem ciklu je razvidna iz sledeče tabele.

Mrki

Sklici 
 http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsaros/SEsaros110.html

Zunanje povezave
Saros cycle 110 - Information and visualization

Sončevi sarosi